Valér (z franc. valeur – „hodnota“) může být:

 valér (malířství) – světelná hodnota tónu malby, odstín tónu v hranicích jedné barvy
 valér (estetika) – estetická hodnota uměleckého či jiného díla (například básnický valér)
 Valér (Sion) – opevněné biskupské sídlo ve švýcarském Sionu
 Valér (jméno) – maďarské křestní jméno

Fotometrické veličiny